«Джон Кеннеди» () — американский авианосец, четвёртый и последний корабль типа «Китти-Хок». Назван в честь Джона Фицджеральда Кеннеди, 35-го президента США.

История 
Заложен 22 октября 1961 года, спущен на воду 27 мая 1967 года, введён в состав флота 7 сентября 1968 года, выведен из состава флота 1 августа 2007 года.

1975 год — столкновение авианосца «Джон Ф. Кеннеди» с крейсером «Белкнап» в Средиземном море (надстройки крейсера, выполненные из легких алюминиевых сплавов, были практически полностью уничтожены огнём).

Изначально по проекту «Джон Кеннеди» должен был быть построен с ядерной силовой установкой, но в процессе строительства проект был изменён, и авианосец получил паротурбинную энергетическую установку.

Большая часть походов на боевое дежурство осуществлялась в Средиземное море. После нескольких столкновений с другими судами получил прозвище «Консервный нож».

Не считая ремонта, авианосец прослужил около 40 лет, церемония вывода из состава флота состоялась 1 августа 2007 года.

В начале октября 2021 года стало известно, что флот США готов продать авианосец за символическую сумму в 1 цент.

Место дислокации 
 База ВМС США Мэйпорт до 2007 г.
 База резерва ВМФ США в Филадельфии, штат Пенсильвания — современное место швартовки на реке Делавэр
 Выведен из Регистра Военных судов 20.10.17г.

Интересные факты 
В фильме «2012» именно этот авианосец обрушивается на Белый дом в Вашингтоне вместе с гигантской волной цунами.

Примечания 

Авианосцы типа «Китти-Хок»
John F. Kennedy (CV-67)